Наталья Курбановна Курбанова (31 января 1983 года, Махачкала) – российская гандболистка, линейная сборной России.

Биография 
Наталья родилась в Астрахани.

Учёба 
Окончила среднюю школу №14 города Астрахань. В 2001 году она поступила в Астраханский государственный университет. В 2007 году окончила спортивный факультет АГУ по специальности «педагог по физической культуре и спорту».
Работает в фитнес центре "Даир"

Личная жизнь 
11.07.2021 г. родила девочку

Спортивная карьера 
Гандболом начала заниматься с 11 лет в СДЮШОР №7 г. Астрахань.
Наталья Курбанова играла в составе ЖГК «Ростов-Дон» (2011-2012), Лада (Тольятти) (2006-2010), Звезда (2017), Астраханочка (до 2006, 2012-2013). В 2010-2011 гг. выступала за испанский клуб «Итчако».

В составе сборной России играла с 2003 года.

Звезда (Звенигород)

2016-2017 
В 2017-2018 году в Чемпионате России сыграла 29 матчей, в которых забила 43 мяча.

2017-2018 
В 2017-2018 году в Чемпионате России сыграла 3 матча, в которых отличилась 6 раз.

Игры в еврокубках 
В 11 сезонах еврокубков Наталья забила в общей сложности 113 голов. Из них:
 В Лиге Чемпионов ЕГФ — 57
 В КОК ЕГФ — 38
 В Кубке ЕГФ — 28 
В еврокубках Курбанова принимала участие в составе 5 клубов: «Астраханочка», «Лада», «Ростов-Дон», «Инчако» и «Звезда».

Достижения 
  Лига чемпионов ЕГФ (2): 2006/2007, 2010/2011
  Чемпионат мира среди молодёжи
  Чемпионат России: 2007-2008
  Чемпионат Испании: 2010-2011
  Чемпионат России (2): 2006-2007, 2011-2012
  Кубок России: 2011-2012
  Кубок Испании: 2011
  Суперкубок Испании: 2011

Примечания

Ссылки 
 Наталья Курбановна Курбанова
 Профиль на сайте ЕГФ
Гандболистки России
Игроки женской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ГК «Лада»
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Астраханского государственного университета